

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Charles-Arnould Hanus (1723-1794), prêtre et martyr catholique français.
 Edmond Émile Verlet-Hanus (1874-1914), officier français.
 Emmerich Hanus (1884-1956), acteur, réalisateur, producteur et scénariste autrichien.
 Michel Hanus (1936-2010), psychiatre, psychologue et psychanalyste français.
 Pierre Hanus (°1766), homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain